Shuanghe bezeichnet:

 Shuanghe (Xinjiang) (雙河市), kreisfreie Stadt des Autonomen Gebiets Xinjiang der Volksrepublik China

 Shuanghe (Beilin) (双河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Beilin von Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuanghe (Boli) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Boli in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuanghe (Changning) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Changning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Heshan) (双合镇), Großgemeinde der Stadt Heshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuanghe (Jiangyou) (双河镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Jin’an) (双河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jin’an von Lu’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Shuanghe (Jinzhai) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Jinzhai in der chinesischen Provinz Anhui
 Shuanghe (Linhe) (双河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Linhe von Bayan Nur in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Shuanghe (Queshan) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Queshan in der chinesischen Provinz Henan
 Shuanghe (Togtoh) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Togtoh in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Shuanghe (Xuanhan) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Xunyang) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Xunyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shuanghe (Yongji) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Yongji in der chinesischen Provinz Jilin
 Shuanghe (Zhongxiang) (双河镇), Großgemeinde der Stadt Zhongxiang in der chinesischen Provinz Hubei
 Shuanghe (Zizhong) (双河镇), Großgemeinde im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan

 Shuanghe (Baihe) (双河乡), Gemeinde im Kreis Baihe in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shuanghe (Cangxi) (双河乡), Gemeinde im Kreis Cangxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Chengkou) (双河乡), Gemeinde im Kreis Chengkou von Chongqing in der Volksrepublik China
 Shuanghe (Gao) (双河乡), Gemeinde im Kreis Gao in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Jiuzhaigou) (双河乡), Gemeinde im Kreis Jiuzhaigou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Keshan) (双河乡), Gemeinde im Kreis Keshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Shuanghe (Lishu) (双河乡), Gemeinde im Kreis Lishu in der chinesischen Provinz Jilin
 Shuanghe (Mingshan) (双河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Mingshan von Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Wulong) (双河乡), Gemeinde im Kreis Wulong von Chongqing in der Volksrepublik China
 Shuanghe (Xuanwei) (双河乡), Gemeinde der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuanghe (Yanyuan) (双河乡), Gemeinde im Kreis Yanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Zhidan) (双河乡), Gemeinde im Kreis Zhidan in der chinesischen Provinz Shaanxi

 Shuanghe (Jinning) (双河彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi in der Stadt Jinning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuanghe (Weixin) (双河苗族彝族乡), Nationalitätengemeinde der Miao und Yi im Kreis Weixin in der chinesischen Provinz Yunnan

 Shuanghe (Beipiao) (双河街道), Straßenviertel der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shuanghe (Huaying) (双河街道), Straßenviertel der Stadt Huaying in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanghe (Rongchang) (双河街道), Straßenviertel des Kreises Rongchang von Chongqing in der Volksrepublik China

 Shuanghe (Tianfu) (双合村), Dorf der Großgemeinde Tianfu im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan

 Zhonghe und Yonghe in Taiwan werden zudem gemeinsam als Shuanghe (雙和) bezeichnet.